Velika nagrada Nizozemske 1974 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 23. junija 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 75
| 1:43:00,35
| 1
| 9
|-
! 2
| 11
|   Clay Regazzoni
| Ferrari
| 75
| + 8,25 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 5
|   Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 75
| + 30,27 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 33
|   Mike Hailwood
| McLaren-Ford
| 75
| + 31,29 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 75
| + 34,28 s
| 5
| 2
|-
! 6
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 75
| + 51.52
| 8
| 1
|-
! 7
| 28
| John Watson
| Brabham-Ford
| 75
| + 1:13,95
| 13
|  
|-
! 8
| 1
| Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 73
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! 9
| 8
| Rikky von Opel
| Brabham-Ford
| 73
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 10
| 10
| Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 72
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 11
| 2
| Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 71
| +4 krogi
| 18
|  
|-
! 12
| 7
| Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 71
| +4 krogi
| 12
|  
|-
! DSQ
| 22
| Vern Schuppan
| Ensign-Ford
| 69
| Diskvalifikacija
| 17
|  
|-
! Ods
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 65
| Vžig
| 9
|  
|-
! Ods
| 37
| François Migault
| BRM
| 60
| Menjalnik
| 25
|  
|-
! Ods
| 20
| Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 54
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 27
| Guy Edwards
| Lola-Ford
| 36
| Dovod goriva
| 14
|  
|-
! Ods
| 17
| Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 28
| Sklopka
| 7
|  
|-
! Ods
| 14
| Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 18
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! Ods
| 26
| Graham Hill
| Lola-Ford
| 16
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 15
| Henri Pescarolo
| BRM
| 15
| Obnašanje
| 24
|  
|-
! Ods
| 19
| Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 8
| Prenos
| 20
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 2
| Trčenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 16
| Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 0
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 9
| Hans-Joachim Stuck
| March-Ford
| 0
| Trčenje
| 22
|  
|-
! DNQ
| 23
| Tim Schenken
| Trojan-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 21
| Gijs Van Lennep
| Iso Marlboro-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1974
1974